Ludvík Klega ist der Name folgender Personen:

* Ludvík Klega (Musiker), tschechischer Musikdirektor 
 Ludvík Klega (Regisseur) (* 1950), tschechischer Regisseur